— японский фильм о солдатах, попавших в период Сэнгоку.
 Провал во времени (фильм, 1997) () — американский фильм о женщине, способной перемещаться в прошлое и старающейся предотвратить убийство.